Bendegó (ou Bendengó) pode se referir:

 ao Meteorito do Bendegó, também conhecido como Pedra do Bendegó
 à localidade de Bendegó no interior da Bahia
 ao Rio Bendegó

Desambiguação